Bill Tilden, detentore del titolo, ha battuto nel challenge round Brian Norton 4–6, 2–6, 6–1, 6–0, 7–5.

L'edizione del 1921 sarà l'ultima ad adottare il challenge round e ad essere disputata a Worple Road.

Tabellone

Challenge round

Turni preliminari

Finali

Primi turni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

La nazionalità di F de Weck è sconosciuta.

Sezione 8

La nazionalità di EJ Bunbury è sconosciuta.

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1921